Wünsdorf és una part de la ciutat de Zossen al districte de Teltow-Fläming a l'estat de Brandenburg. El març de 2005, tenia una població de 6.202 habitants (3.060 homes i 3.142 dones). El lloc té una superfície de 72,92 km². Durant la Segona Guerra Mundial, Wünsdorf es va convertir en la seu de la Wehrmacht.

Situació geogràfica 
El lloc es troba a uns 40 quilòmetres al sud de Berlín a la carretera federal 96. Neuhof i Waldstadt pertanyen a Wünsdorf. Wünsdorf es troba a l'extrem sud-oest de la Wünsdorfer Platte. El Gran Llac Wünsdorfer i el Petit LLac Wünsdorfer formen part d'una cadena de llacs al Töpchiner Talung, un canal glacial de l'era glacial del Vístula.

Escut d'armes 
L'escut va ser dissenyat per l'heràldic Frank Diemar.

Incorporacions 
 El 1957 es va incorporar la zona residencial de Zehrensdorf zu Wünsdorf.
 El 1970, Neu-Wünsdorf va passar a formar part de Wünsdorf.
 Neuhof forma part de Wünsdorf des de l'abril de 1974.
 El dia 27 de setembre de 1998 es va incorporar Waldstadt. La comunitat Waldstadt era el dia 16 El febrer de 1996 es va fundar a la zona de la zona militar anteriorment no incorporada.
 El 26 d'octubre de 2003 Wünsdorf es va incorporar a Zossen.

Atraccions turístiques 
 Wünsdorf-Waldstadt és una vila del llibre des de l'any 1997. És membre oficial de l'IOB, "l'International Organisation of Book Towns" (Organització Internacional de Viles del llibre). Les viles o ciutats del llibre basades en el model de Hay-on-Wye a Escòcia s'han creat a tot el món, i treballen conjuntament en aquesta associació. És una de les tres viles del llibre d'Alemanya, juntament amb Mühlbeck-Friedersdorf i Langenberg i està situada dins de la zona utilitzada antigament per les forces armades soviètiques des del 1998.
 La nova galeria de la casa Gutenberg.
 Es conserven nombrosos búnquers de la Wehrmacht que es poden visitar durant els recorreguts de la vila del llibre, inclòs un búnquer de tipus angular. Rep al voltant de 20.000 visites anuals.
 L'església del poble de Wünsdorf és una església de sala d'estil d'arc rodó dels anys 1841 a 1843. El mobiliari de l'església prové del període de construcció.
 El museu del ciclisme Wünsdorf a la Gutenberghaus, mostra exposicions relacionades amb el ciclisme de la ciutat de Berlín i de l'estat de Brandenburg.
 Museu del Teltow.
 "Kulturhof Wünsdorf", antiga casa de pagès típica, fundada el 1839, els edificis parcialment restaurats acullen ara una galeria i un taller amb interessants exposicions de fotografia i escultura.
 La casa Helmut Gollwitzer de la Joventut Evangèlica de la Alta Lusàcia de Berlín-Brandenburg-Silèsia es troba a Wünsdorf.

Galeria d'imatges

Referències

Vegeu també 
 Vila del llibre

Enllaços externs 
 Llibre de reserva i búnquer de Wünsdorf
 La casa d'oficials exploració urbana 2016
 Museu del Teltow a Wünsdorf
 Taller d'artistes, galeria de fotografies i escultures
 "Sobre el granit vermell de Hitler" i "En Kleinmoskau abandonat" : Textos sobre les estàtues de Lenin i el llegat soviètic a Wünsdorf

Districtes de Brandenburg